Chorão (cantor) — nome artístico do brasileiro Alexandre Magno Abrão, da banda Charlie Brown Jr.
Chorão (ilha) — no rio Madovi, Goa
Chorão (Ijuí) — distrito do Rio Grande do Sul, Brasil
Chorão (ornamento) — usado em algus orixás

Plantas
Nome vulgar das seguintes espécies:
Casuarina equisetifolia

Várias espécies do género Salix 
Salgueiro-chorão (Salix babylonica)
Salgueiro-branco (Salix alba)
Cariniana uaupensis
Carpobrotus edulis
Drosanthemum floribundum — chorão baguinho-de-arroz na Madeira
Várias espécies da família das Aizoaceae e, mas especificamente, do género Lampranthus

Animais
Anujá — peixe; Trachycorystes galeatus
Inhambu-anhangá — ave; Crypturellus variegatus

Desambiguações de animais
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de vegetais